Kalumu peut être :
 Kalumu (ou Kaluma, Kalumo), localité du département du Manyu dans la Région du Sud-Ouest au du Cameroun ;
 Kalumu, rivière du Kongo central en République démocratique du Congo, affluent du Congo.